May Death Never Stop You — другий збірник пісень американської групи My Chemical Romance, що вийшов 25 березня 2014 року.

Треклист 
 Fake Your Death - 3:20
 Honey, This Mirror Isn't Big Enough for the Two of Us - 3:50
 Vampires Will Never Hurt You - 5:25
 Helena - 3:22
 You Know What They Do to Guys Like Us in Prison - 2:52
 I'm Not Okay (I Promise) - 3:07
 The Ghost of You - 3:22
 Welcome to the Black Parade - 5:10
 Cancer - 2:22
 Mama - 5:29
 Teenagers - 2:41
 Famous Last Words - 4:59
 Na Na Na (Na Na Na Na Na Na Na Na Na) - 3:52
 SING - 4:03
 Planetary (GO!) - 4:05
 The Kids From Yesterday - 5:24
 Skylines and Turnstiles (demo) - 3:28
 Knives/Sorrow (Demo) -  2:13
 Cubicles (Demo) - 3:57

Джерела 
 May Death Never Stop You  allmusic
 May Death Never Stop You  last.fm

Альбоми My Chemical Romance
Альбоми американських виконавців
Англомовні музичні альбоми
Музичні альбоми 2014
Музичні альбоми за алфавітом
Рок-альбоми